Het chemisch element francium (Fr), met een atoommassa van ongeveer 223 u, bezit geen stabiele isotopen en wordt dus geclassificeerd als radioactief element. Van de 34 radio-isotopen komen in de natuur alleen sporen voor van de 223Fr, dat onderdeel is van de vervalreeks van uranium-235 en een halfwaardetijd heeft van 22 minuten, en daarmee de langstlevende isotoop van francium is.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element

Zie ook 
Uraniumreeks